Perrigo Company () é uma empresa estadunidense de produtos farmacêuticos, sediada em Allegan.

Aquisições da empresa

Ver também 
 Economia de Israel

Ligações externas

Empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque
Empresas ex-listadas na NASDAQ